

Astronomia 
 M69 – oggetto del Catalogo di Messier

Trasporti 
 M69 – autostrada britannica tra Leicester e Coventry

Armi 
 M69 – versione da esercitazione della M67, di colore blu